Mühlenfließ steht für:

 Gewässer, das zum Betrieb einer oder mehrerer Mühlen genutzt wird, siehe Mühlkanal

Ortschaften:
 Mühlenfließ, Gemeinde in Brandenburg

Gewässer:
 Mühlenfließ (Ostsee), Ostseezufluss in Bad Doberan
 Mühlenfließ (Kersdorfer See), Havelzufluss bei Briesen (Mark)
 Fredersdorfer Mühlenfließ
 Lichtenower Mühlenfließ, auch Zinndorfer Mühlenfließ, Zinndorfer Fließ, Garzower Mühlenfließ
 Neuenhagener Mühlenfließ
 Paseriner Mühlenfließ, Zufluss der Berste bei Luckau, Brandenburg
 Thierenberger Mühlenfließ im Samland, siehe Listopadowka (Kaliningrad)
 Vetschauer Mühlenfließ
 Abfluss des Maxsees in die Löcknitz
 Abfluss des Liebenberger Sees in die Löcknitz

Schutzgebiete:

 Naturschutzgebiet Mühlenfließ-Sägebach
 Neuenhagener Mühlenfließ (Naturschutzgebiet)
 Pohlitzer Mühlenfließ